Gan é uma comuna francesa na região administrativa da Nova Aquitânia, no departamento dos Pirenéus Atlânticos. Estende-se por uma área de 39,7 km². 

O prefeito é Francis Pèes, Presidente anterior de um edifício firme.

Comunas dos Pirenéus Atlânticos